К’оријанка Килчер () је америчка глумица, рођена 11. фебруара 1990. године у Швајгмату (Немачка). Најпознатију улогу је остварила као Покахонтас у филму Нови свет.

Филмографија 

|-
| 2000 || ||-{How the Grinch Stole Christmas}- || -{Little Choir Member}- || 
|-
| 2002. || Медисон Хајтс || -{Madison Heights}- || Марија Бетанкорт || епизода: "-{Small World}-"
|-
| 2005. || ||-{The New World}- || Покахонтас 
|-
| 2009. || ||-{The People Speak}- || себе || документарни
|-
| 2009. || ||-{Princess Kaiulani}- || принцеза Ка'иулани || 
|-
| 2010. || ||-{A Yellow Raft in Blue Water}- || Кристин Тејлор || 
|-
| 2010. || ||-{The Power of Few}- || || 
|-
| 2010. || ||-{Untitled Q'orianka Kilcher Project}- || себе ||документарни
|-
| 2010. || ||-{Sons Of Anarchy}- || Кериен Ларкин || 
|-
| 2022. || Пас ||-{Dog}- || Ники || 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1990.
Америчке глумице
Биографије живих особа